Regreso kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Regreso (udde), 
 Regreso (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar